Pierre Wertheimer peut désigner :

 Pierre Wertheimer (1888-1965), homme d'affaires français
 Pierre Wertheimer (1892-1982), neurochirurgien lyonnais